Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 77 dans le monde.

 Route fédérale 77 en Allemagne
 Route 77 en Ontario, Canada
 U.S. Route 77 aux États-Unis
 Interstate 77 aux États-Unis
 Route européenne 77
 Route principale 77 en Finlande
 Route départementale 77b en France
 Route 77 en Islande
 Route I/77 en Slovaquie
  dans certains pays